Galonki peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Galonki, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Galonki, un village dans la voïvodie de Łódź